Zobl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Zobl  (* 1944), Schweizer Rechtswissenschafter
 Helmut Zobl (* 1941), österreichischer Medailleur, Graveur und bildender Künstler
 Johann Nepomuk Zobl († 1907), Kirchenhistoriker, Weihbischof in Brixen, Generalvikar in Feldkirch
 Peter Zobl-Wessely (* 1949), österreichischer olympischer Fünfkämpfer und Fechter
 Wilhelm Zobl (1950–1991), österreichischer Komponist, Musikkritiker, Übersetzer

Siehe auch:

 Zobel (Begriffsklärung)